А119 — автошлях в Росії
 А119 — секретний американський проект скидання ядерної бомби на Місяць

Багатозначні терміни